iemand die de zeeroverij beoefent; zie Piraterij (zeeroverij)
 Somalische piraterij
 Piratenzender, oftewel een (zend-, ether- of radio)piraat, een radio- of televisiezender die zonder vergunning uitzendt
 Piraatjol of piraatje, een kleine zeilboot met alleen een grootzeil
 De Piraat, een schommelschip in pretpark Drievliet
 Piraat (bier), een Belgisch bier
 Piraten (spinnen), een spinnengeslacht uit de familie wolfspinnen
 Piraat (vuurwerk), een soort bommetje dat een iets hardere knal oplevert dan een gewoon rotje

Zie ook 
 Piratenpartij, de naam van verschillende politieke partijen
 Piet Piraat, een kindertelevisieserie van Studio 100

Verwant:
 Kaper, iemand met toestemming van een land om schepen aan te vallen en hun lading in beslag te nemen

Doorverwijspagina's 
 Piraterij
 Pirate